

Persone
Amedeo Parmeggiani – militare e aviatore italiano
Carlo Parmeggiani – pittore e illustratore italiano
Carlo Parmeggiani – scultore italiano
Mauro Parmeggiani – vescovo cattolico italiano
Quinto Parmeggiani – attore italiano
Tancredi Parmeggiani – pittore italiano

Altro
Galleria Parmeggiani – museo di Reggio Emilia